Svedtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svedtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,54 ha)

Se även
Svedstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (4,43 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn